Depuis 1977, le Centre Ludique de Boulogne-Billancourt (anciennement ludothèque de Boulogne-Billancourt puis Centre National du Jeu) organise le Concours International de Créateurs de Jeux de Société de Boulogne-Billancourt. Le règlement de ce concours ainsi que les noms des trophées remis ont beaucoup évolué au fil des éditions. Depuis la , en 2003, le règlement du Concours a connu une relative stabilité.

Règlement du concours depuis 2003 
20 prototypes sont retenus pour le test final au terme duquel 5 jeux sont récompensés (4 jeux depuis 2006). À partir de 2008 (la ), 15 jeux au maximum peuvent accéder à la phase finale. En 2013 pour sa , le Concours adopte une nouvelle formule: 100 jeux maximum peuvent concourir, 10 jeux sont finalistes dont 4 sont primés. Depuis le  Concours (2019), la limite de jeux participants est passée à 120 jeux.

Prix décernés (entre parenthèses les récompenses)

1977 - Création du Concours 
 Takito (Gobelet d'or), Claude Vieux, édité en 1978 par Jeux Descartes et en 1987 par Jeux Cogitas

1979 -  Concours 
 C'haz Hag C'Hi (Gobelet d'argent), Emmanuelle Patte, non édité
 Yangbasi (Pion d'or), Roger Cohen, édité en 1979 par S.C.E.R.
 Symetric (Gobelet et dé d'or), Jean-Claude Rosa, non édité
 Totem (Gobelet et dé d'argent), Jan-Jacob Van Eeghen, non édité

1980 - En partenariat avec le magazine Jeux et Stratégies 
 Étoiles Filantes (Pion d'or), Victor Lucas, édité en 1989 par Edigames

1981 -  Concours 
 Fief (Pion d'or), Philippe Mouchebeuf, édité en 1981 par International Team et en 1989 par Eurogames sous le nom Fief 2
 Hops (Carte d'argent), Max Gerchambeau, édité en 1981 par Habourdin International sous le nom Court circuit et en 1999 par Schmidt Spiele sous le nom Black or White
 Moyen Âge (Gobelet d'argent), Bernard Coudurier, non édité
 Trijeu (Gobelet d'or), Paul Naegel, édité par Ediciel, filiale d'Hachette, pour Apple 3C
 Union (Dé d'or), Christian Souchet, non édité
 PatDom (Carte d'argent), Chritian DURAND, non édité

1982 -  Concours 
 Ascension (Pion d'or), Rémy Durrens, édité en 1982 par Ludonirique et en 1987 par Arjeu Dicor
 Guignon (Gobelet d'argent), Sylvain Delambre, non édité
 Ludomania (Dé d'or), Florence Kobyleski, non édité
 Shamrock (Gobelet d'or), Max Gerchambeau, édité en 1983 par Interlude CEJI et en 1985 par Dujardin sous le nom L'As des As

1983 -  Concours 
 Cartes Variables (Mention), René Lefebvre, non édité
 Cross-Cartes (Gobelet d'argent), Alain Bideau, édité en 1989 par Volumetrix
 Le Manipulateur (Pion d'or), Jacques Fradkine, non édité
 Pipeline (Mention), Georges Galves, non édité
 Sources du Zambeze (Gobelet d'or), Jacques Trocmé, non édité
 Voyageurs du Mesozaïque (Dé d'or), Rémy Durrens, non édité

1984 - En partenariat avec le magazine Jeux & Stratégie 
 Le Gang des tractions avant (Pion d'or), Serge Laget et Alain Munoz, édité en 1985 par International Team et en 1989 par Schmidt France

1984-1985 -  Concours 
 4x4  (Dé d'or), Blaise Müller, édité depuis 1991 par Gigamic sous le nom Quarto
 Gygès (Gobelet d'or), Claude Leroy,  édité en 1987 par Bass et Bass, en 1989 par Fidude et depuis 2005 par Jactalea
 Les fous du volant (Coupe), Gilles Monnet, non édité
 Lineada (Coupe), Jaggi Beat, non édité
 Logic-Haz (Gobelet d'argent), Christian Boudet, non édité
 Metropolis (Mention), Georges Galves, non édité
 Suivez la Flèche (Mention), Georges Maniquaire, non édité

 1985-1986 -  Concours 
 16 de Der (Mention), Christian Durand, non édité
 Ambition (Dé d'or), Yves Hirschfeld et Gilles Monnet, édité en 1986 par Schmidt
 Armada (Pion d'or), Philippe des Pallières et Patrice Pillet, édité en 1986, 1991 et 2002 par Jeux Descartes sous le nom Armada 3
 Diabolos (Gobelet d'or), Jean-Claude Rosa, non édité
 Hexalbi (Gobelet d'argent), Albert Gubeli, non édité
 Krakatoa (Coupe), Rémy Durrens, non édité
 Le Labyrinthe (Coupe), Claude Fagret, édité en 1986 à compte d'auteur
 Le Quadrumane (Mention), Claude Leroy, non édité Psychok (Mention), Philippe Jolibois, non édité Speculateurs (Mention), Victor Lucas, non édité 1986-1987 -  Concours 
 Andromede (Dragon d'or), Pierre Dumas, non édité Calin Pépé (Gobelet d'or), Frédéric Magnin et B.Sultan, non édité Escampe (Gobelet d'argent), Claude Leroy, édité en 1987 par Fi du Dé et depuis 2005 par Jactalea sous le nom Mana Gadis (Coupe), Gérard Saiveau, non édité Influ (Mention), Blaise Müller, non édité Intelligence Service (Mention), Claude Fagret, non édité La Conquête de l’œuf (Dé d'or), Pierre Cléquin et Bruno Faidutti, non édité Le Troc (Mention), Mercier Ganady, non édité L'Ile (Mention), Eric Frangeard, non édité Mille Savords (Coupe), Bruno Coussy, non édité Polymere (Mention), Alfred Flückiger, non édité Rhombodomino (Mention), Alfred Gubeli, non édité  Q'B (Mention), Jean-Paul Valleix, non édité X'O (Dé d'or), Claude Poullain et Claude Vieux, édité en 1987 par Jeux Cogitas 1987-1988 -  Concours 
 Aristo (Mention), Philippe Mouchebeuf, édité en 1988 par Dragon Radieux sous le nom Aristo et en 1998 par Tilsit sous le nom Courtisans Bing Bang (Mention), Jean-Pierre Galibert, non édité Geometrie Variable (Mention), René Le Bourg, non édité Get 17 (Mention), Christian Durand, non édité La Triple Couronne (Mention), Bernard Linderoth, édité en 1988 par Cosfo et en 1990 par Jumbo PDG (Coupe), Victor Lucas, non édité Polder (Mention), F. Villebrod et A.M. Beleznay, non édité Quel Souk (Mention), Marc Jozefczyk, non édité Ratigron (Dé d'or), Jean-Baptiste Panafieu, non édité Spartacus (Mention), Pierre Bruno, non édité Sumito (Gobelet d'or), Michel Lalet et Laurent Levy, édité en 1988 par Abalone S.A, en 1997 par Parker/Hasbro et depuis 2010 par Asmodée sous le nom Abalone 
 The Philosopher's Stone (Mention), Peter Crossliey, non édité Tumulus (Mention), Patrick Le Provost, non édité Val Maudit (Coupe), Blaise Müller, non édité 1988-1989 -  Concours 
 Assaut Laser (Mention), Christian Timon, non édité Battons et Pions (Coupe), Christian Jungling, non édité Champions (Coupe), Victor Lucas, non édité Dezzert (Dé d'or), Blaise Müller, non édité Kami (Gobelet d'argent), Jacques Couvrat, édité en 1990 par Indice S.A. Kengi (Gobelet d'or), Claude Leroy, édité en 1989 par Fi Du dé Promenons nous dans les bois (Mention), Jean-Baptiste Panafieu, édité par Connectic sous le nom Cryptogame, le jeu des champignons La Vallée des mammouths (Mention), Bruno Faidutti, édité en 1991 par Ludodélire et en 2001 par Jeux Descartes

 1989-1990 -  Concours 
 Apnée-Trophy (Mention), Jean-Luc Luciani, non édité
 Formule Dé (Mention), Laurent Lavaur et Eric Randall, édité en 1991 par Ludodélire, en 1997 par Jeux Descartes et depuis 2008 par Asmodée sous le nom Formula D
 Horace (Gobelet d'argent), Gilles Fournial, non édité
 L'indice (Dé d'or), Mohamed Zmirli, non édité
 Mission (Coupe), Jean-Philippe Mars, non édité
 Moon Key (Mention), Claude Leroy, non édité
 Tanagra (Gobelet d'or), Gwenaël Beuchet, édité en 1996 par Keit Vimp Bev
 Triton (Coupe), Bruno Faidutti, non édité

 1990-1991 -  Concours 
 Alchemia (Mention), Dominique Ehrhard, non édité
 Croesus (Mention), M. Johannesson, non édité
 Geostrategie (Dragon d'or), Patrick Dadies, non édité
 La Guerre des Chaines (Gobelet d'or), Francis Wasserman, non édité
 Lati (Mention), Me Lacan et Me Marti, non édité
 Le Jeu du Li (Gobelet d'argent), Loris Immordino, édité en 1991 à compte d'auteur et en 2000 par Gigamic sous le nom de Quits
 Les 24H, Dément (Dé d'or), Gilles Dhénein, non édité
 Le Zool (Coupe), Cédric de Mondenard et Bertrand Perrotin, non édité
 Mafi (Mention), Joël Le Hen, non édité
 Trigg (Coupe), Pascal Jouxtel, non édité

 1991-1992 -  Concours 
 Black Hole (Dé d'or), Laurent Zwirn, non édité
 Entité (Dragon d'or), Franck Parcabe et Roland Scaron, édité en 1993 par Ludodélire sous le nom Terrain Vague
 Fabulastro (Gobelet d'or), Me Hocde, Me Habert et Me Kahn-Favrel, édité en 1993 par Fabulastro
 L'échappée du tour (Coupe), Hervé Clément, édité en 1995 par ACH Jeux
 Liner (Dé d'argent), Benjamin Bajer et Cyril Lalloum, non édité
 Taxe Révolte (Gobelet d'argent), Pascal Pochon, édité en 1993 par Ideal sous le nom Le Jeu du Bébête Show

 1992-1993 -  Concours 
 Baghetto (Coupe), Odet L'Homer, non édité
 Cocktail (Coupe), Pascal Bonhomme, non édité
 Derby (Gobelet d'argent), Max Gerchambeau, édité en 2011 par Dujardin sous le nom Farwest
 Gengis-Khan (Prix Special), M. Truffert, M. Sorel, M. Lascombes, M. Deladerriere, M. Lang, M. Vidal, M. Alliot, non édité
 Impasse, TV Show, Zig-Zag, Chausse-Trappe (Gobelet d'or), Pierre Dumas, Luc Minder et Pascal Pochon, non édité
 Les Bâtisseurs (Coupe), Nathalie Ecotiere, non édité
 L'immeuble fou (Coupe), M. Bankir-Courtois, non édité
 Le Jeu des Temples (Dé d'or), Laurent Escoffier, non édité
 Versant (Dé d'argent), Danierl Jacquemin, non édité

 1993-1994 -  Concours 
 Colonia (Pion d'or), Michaël Aguilar et Stéphane Medioni, édité en 1994 par Grand V et en 1997 par Dujardin sous le nom Arcanor
 Condottiere (Gobelet d'or), Dominique Ehrhard, édité en 1995 par Jeux Descartes et en 2007 par FFG
 Counterpoint (Gobelet d'argent), Victor Lucas, non édité
 Déguizanimo (Prix Spécial Jeune), Françoise Seigneuret, non édité
 Froggle (Dé d'argent), Gilles Fournial, non édité
 La Grande Boucle (Sim), Jean-Yves Hemery et Claire Alleard, non édité
 Les chenilles (Pion d'argent), M. Claval, M. Riviere et M. Jousselin, non édité
 Troïka (Dé d'or), Laurent Escoffier et Florian Guzek, non édité

 1994-1995 -  Concours 
 Ares (Pion d'argent), M. Ferranti et  Blanquer, non édité
 Gnama-gnama (Gobelet d'or), Roberto Fraga, non édité
 La Madelrey (Dé d'or), Jean Sirven, non édité
 Les 3 petits cochons (Prix Spécial Jeune), Marc Brachet, non édité
 Meeting (Mention Spéciale), Maxence Granger, non édité
 Superpose (Pion d'or), Nicolas Herla, édité en 1995 à compte d'auteurs et en 1997 par Strat et Jeux sous le nom Agora
 Terminus (Gobelet d'argent),  et M. Ribas, non édité
 Zanzibar (Dé d'argent), Pascale Wurch, édité en 2000 par Tilsit Kids sous le nom Zacrobates

 1995-1996 -  Concours 
 Alliance (Gobelet d'argent), &M. Arnaud et &M. Campo, non édité
 Archange (Sim d'argent), Marc-Olivier Lagadic et Boris Pauly, non édité
 Capoeira (Dé d'argent), Günter Cornett, non édité
 Jacques a dit (Poucet d'argent), Pascale Wurch, non édité
 Le XVII (Mention), Norbert Kornblum, non édité
 Mains Propres (Dé d'or), Pascal Jouxtel, non édité
 Schlangentwist (Gobelet d'or), Rudolf Ehm, non édité
 Serenissime (Sim d'or), Dominique Ehrhard, édité en 1996 par Jeux Descartes sous le nom Méditerranée et en 2012 par Ystari sous le nom Serenissima
 Tango (Pion d'or), Jean-Marc Pauty, non édité

 1996-1997 -  Concours 
 Colonna (Pion d'argent), Jean-Philippe Mars, non édité
 Coup de Boule (Gobelet d'or), Laurent Escoffier et Florian Guzek, édité par Filsfils International sous le nom Dent pour dent
 Gyro (Dé d'or), Roberto Fraga, édité en 2002 par Ravensburger sous le nom Tops, en 2003 par Sentosphère sous le nom Mexican Hat et en 2010 par Bioviva sous le nom Tip Tops
  Lèche-bottes (sim d'or), Franck Henry, non édité
 Maracaïbo (Poucet d'argent), Max Gerchambeau, non édité
 Renseignements d'agents secrets (Gobelet d'argent), Manfred Ludwig, édité en 2002 par Haba sous le nom Le Détective Malin
 Sacapus (Poucet d'or), Claude Vaselli, non édité
 Tor (Pion d'or), Alain Couchot et Bernard Klein, non édité
 Undercover (Sim d'argent), Jan Von Kügelgen, non édité
 Ying-Yang (Dé d'argent), Gauthier Fourcade, non édité

 1997-1998 -  Concours 
 Attraction (Pion d'or), Mathieu Rivier, édité en 1999 par Dujardin
 Circus (Gobelet d'argent), Claude Vaselli, non édité
 Cling Clang (Gobelet d'argent Junior), Roberto Fraga, non édité
 Diam (Pion d'argent), Alain Couchot et Bernard Klein, édité en 2003 par Ferti
 Expos : Arts, Business & Collections (Dé d'or), Olivier Delvaille, Jean-François Debordes et Eric Arnaud, édité en 1998 par Expos ABC 
 La Main à la pate (Gobelet d'or), Agnès Quintin, édité en 1998 par Sentosphère sous le nom Patamania
 Superstar (Dé d'argent), Victor Lucas, édité en 2009 par Sentosphère sous le nom Escalier Royal
 Tireboule (Gobelet d'or Junior), Jean Georges,  édité fin des années 1990 à compte d'auteur et en 2006 par Ferti sous le nom Whoopies

 1998-1999 -  Concours 
 Apogée (Sim d'or), Philippe Keyaerts, édité en 1999 par Jeux Descartes sous le nom Vinci et en 2009 par Days of Wonder sous le nom Small World
 Bunker (Dé d'argent), Philippe Aucagos, édité en 1999 par Gigamic sous le nom Bunker Poker
 Connex (Pion d'argent), Odet L'Homer, édité en 2006 par Goliath sous le nom Stixx
 Fleurs de Lotus (Gobelet d'argent), Bruno Faidutti, édité en 2003 par Jeux Descartes sous le nom China Moon
 Grande Surface (Sim d'argent), Christophe Boelinger, non édité
 Jugement Dernier (Gobelet d'or), Bruno Faidutti, édité en 2000 par Jeux Descartes sous le nom Democrazy
  Palanquée (Dé d'or), Ludovic Robillard, non édité
  Taktika (Pion d'or), Christophe Coignec, non édité

 1999-2000 -  Concours 
 Akhenaton (Gobelet d'or Junior), Roberto Fraga, édité en 2018 par Matagot sous le nom Princess Jing
 Black & White (Pion d'or), Bruno Fronza, non édité
 Camelot (Dé d'argent), Bruno Faidutti et Serge Laget, édité en 2000 par Jeux Descartes sous le nom Castel
 Evolution (Sim d'or), Philippe Keyaerts, édité en 2001 par Jeux Descartes sous le nom Evo
 Halloween (Gobelet d'argent), Christophe Boelinger, édité en 2000 par Jeux Descartes
 Interspace (Sim d'argent), Greg Turner, non édité
 Josephine (Gobelet d'argent Junior), Philippe Battesti, non édité
 Les Dragons du Mekong (Gobelet d'or), Roberto Fraga, édité en 2000 par Jeux Descartes
 Moaï (Dé d'or), Roberto Fraga et Odet L'Homer, édité en 2006 par Twilight Creations sous le nom Easter Island Volte-Face (Pion d'argent), Christophe Coignec, non édité 2000-2001 -  Concours 
 Running Mice (Gobelet d'or), Frederic Moyersoen, édité en 2002 par Jeux Descartes sous le nom Gouda Gouda 
 Andrew's Cage (Gobelet d'argent), Andrea Mainini édité en 2007 par Noriz sous le nom Passtah Pionmor (Dé d'or), Bernard Tavitian, non édité Sipango (Dé d'argent), Bernard Tavitian, non édité Jericho (Pion d'or), Jean-Louis Roubira, édité en 2001 par Startis Dooble (Pion d'argent), Jean-Luc Hipeau, non édité Mare Nostrum (Sim d'or), Serge Laget,  édité en 2003 par Jeux Descartes

 2002-2003 -  Concours 
 La Guerre des sorciers (Primé), Richard Toquet, non édité
 Marchands d'empires (Primé), Régis Bonnessée, édité en 2004 par Tilsit sous le nom Himalaya
 Sleep kangourou (Primé), Ludovic Vialla, non édité
 Tchag (Primé), Jean Georges, édité en 2016 par Les Dunes édition
 Yupanqui (Primé), Roberto Fraga, édité en 2003 par Goldsieber sous le nom Hoppla Lama

 2003-2004 -  Concours 
 Du balai ! (Primé), Serge Laget et Bruno Cathala, édité en 2006 par Asmodée
 Exxit (Primé), Vincent Everaert, édité en 2006 par Jactalea
 Katmandou (Primé), Patrice Vernet, non édité
 Waka-Waka Island (Primé), Mauricio Gibrin, Mauricio Miyaji et Fabiano Onça, édité Chez Winning Moves Allemagne sous le nom de Vineta
 Mention spéciale pour Rallye, Christine Journaux et Laurent Journaux, édité en encart de Jeux Sur un Plateau n°18, une version de test est aussi disponible sur Boardgamegeek

 2004-2005 -  Concours 
 Califes et marchands (Primé), Sébastien Pauchon, édité en 2006 par Ystari Games sous le nom Yspahan 
 Darts War (Primé), Pascal Reymond, édité en 2006 par Squale Games
 Joutes médiévales (Primé), Régis Hunault, non édité
 Petits meurtres et faits divers (Primé), Hervé Marly, édité en 2007 par Asmodée
 Sur la piste des animaux (Primé), Laurent Escoffier, non édité

 2006 -  Concours 
 La Bonne Soupe (Primé), Laurent Escoffier et David Franck, non édité
 Les croisés du temps (Primé), Arnaud Urbon et Ludovic Vialla, édité en 2006  par Matagot sous le nom Khronos
 Oklahoma (Primé), Sébastien Pauchon, édité en 2008 par Ystari sous le nom Metropolys
 Panama (Primé), Philippe Beaudoin, non édité

 2007 -  Concours 
 Miam Miam (Primé), Laurent Escoffier, édité en 2019 par Space Cow sous le nom Yum Yum Island
 Mind Ninja (Primé), Nick Bentley, non édité
 Vauban (Primé), Xavier Georges, édité en 2008 par Filosofia sous le nom Palais Royal 
 Mention spéciale pour Les Géants de l'Île de Pâques, Fabrice Besson, édité en 2008 par Matagot

 2008 -  Concours 
 Alpha (Primé), Olivier Perriquet, non édité
 Star Edge (Primé), Gildas Sagot, Yann Clouet et Vincent Arnoul, non édité
 Strada Romana (Primé), Walter Obert, édité en 2009 par Blackrock Éditions
 Theseus (Primé), Perepau Llistosella, édité en 2011 par Hurrican sous le nom Sidibaba 

 2009 -  Concours 
 Delto (Primé), Philippe Proux, non édité
 Lutins Malins (Primé), Arnaud Urbon et Ludovic Vialla, édité en 2014 par Matagot et Ilopeli sous le nom Korrigans
 Saint-Benoit (Primé), Charles Chevallier, Catherine Dumas et Pascal Pelemans, édité en 2010 par Hazgaard Éditions et en 2013 par Edge Entertainment sous le nom Intrigo
  The Great Pyramid (Primé), Graeme Jahns, édité en 2011 par Quined Games sous le nom Alba Longa

 2010 -  Concours 
 Bago (Primé), Bernhard Kläui, non édité
 Cronos (Primé), Guillaume Aubrun, édité en 2011 par Witty Éditions sous le nom Witty Chronos
 Fakir (Primé), Philippe Proux, non édité
 Parallel Universes (Primé), Andrea Mainini, non édité

 2011 -  Concours 
 Karma (Primé), Christophe Rossiquet, non édité
 Serial Couleurs (Primé), Cyril Blondel, non édité
 Space Squadron (Primé), Stéphane Boudin, édité en 2015 par Ystari sous le nom Starfighter
 Tokaido (Primé), Antoine Bauza, édité en 2012 par Funforge

 2012 - Europaludi ( Concours) 
 Concours organisé sous la bannière Europaludi (organisé conjointement avec le concours de Granollers)
 Bruxelles, 1893 (Primé), Etienne Espreman, édité en 2013 par Pearl Games
 Iron Horse Bandits (Primé), Graeme Jahns, non édité
 Les Diamantaires (Primé), Fabien Chevillon, édité en 2013 par Grosso Modo sous le nom 30 Carats
 Val d'Or (Primé), David Gauthier, non édité

 2013 -  Concours 
 Les maîtres de la  Dimension (Primé), Olivier Grégoire, édité en 2018 par Morning sous le nom Hope
 Revermind (Primé), Jean Georges, non édité
 Shieldwall (Primé), Fabiano et José Onça, non édité
 Tetopia (Primé), Matthieu Lanvin, non édité

 2014 -  Concours 
 Flip-Flop (Primé), Thomas Bréhon, Audrey Guinaudeau et Miguel Pina, édité en 2015 par La Haute Roche
 Mange qui peut (Primé), Olivier Dumand, non édité
 Quadropolis (Primé), François Gandon, édité en 2016 par Days of Wonder
 Uma-Jirushi (Primé), Henri Kermarrec, édité en 2015 par Sit Down sous le nom Ekö

 2015 -  Concours 
 Bulbe (Primé), Fabien Tanguy, non édité
 Chicago (Primé), Phil Walker-Harding, non édité
 Jeu du 13' (Primé), Alain Patat, édité en 2015 par Système Dé' Space Odysheep (Primé), Matthieu Lanvin, édité en 2016 par BLAM! sous le nom Edenia 2016 -  Concours 
 Camélastic (Primé), Martin et Laurent Escoffier, non édité Not Alone (Primé), Ghislain Masson, édité en 2016 par Geek Attitude Games Oh my Ghost ! (Primé), Nicolas Sato, non édité Treelogic (Primé), Fabien Tanguy, non édité 2017 -  Concours 
 Ça déménage ! (Primé), Didier Dhorbait, non édité Murder Express (Primé), Henri Kermarrec, édité en 2019 par Gigamic sous le nom Mission Calaveras Spéléo (Primé), Marilyne Valnet, non édité The Beast (Primé), Thomas Dagenais-Lespérance, édité en 2019 par Starling Games sous le nom Anomaly 2018 -  Concours 
 Kuto (Primé), William Liévin, À paraître, chez Origames sous le nom Cités Royales Le Déjeuner des canotiers (Primé), Anthony Nouveau, édité en 2020 par Corax Games sour le nom Der Perfekte Moment Nomades (Primé), Benoît Turpin, non édité Vermin (Primé), Julien Griffon, À paraître, chez Bragelonne Games sous le nom Ratapolis 2019 - 38e Concours 

Abstract (Primé), Olivier Grégoire et Valérie Van Caeneghem, non éditéÇa suffit ! (Primé), Alexandre Poyé, édité en 2022 par Don't Panic GamesDocks (Primé), Didier Dhorbait, non éditéMy Dungeon Break (Primé), Frank Meyer, non édité 2020 - 39e Concours 

Chute libre (Primé), Julien Griffon, non éditéMercure (Primé), Guillaume Godart, non éditéPerfect Shot ! (Primé), Romain Caterdjian, édité en 2022 par Matagot sous le nom Perfect ShotRadianza (Primé), Federico Marcucci, non édité 2021 - 40e Concours 

Iaijutsu (Primé), Federico Latini, non éditéLes Grenouilles et le Héron (Primé), Didier Dhorbait, non éditéStreets of Tokyo ! (Primé), Julien Griffon, non éditéTwo Rivers (Primé), Carlo A.Rossi, non édité 2022 - 41e Concours 

Agrabah (Primé), Clément Miralles, non éditéEscape from the Temple of Atlantis (Primé), Carlo A. Rossi, non éditéFrozen (Primé), Sergiusz Sawin, non éditéMediso (Primé), Olivier Grégoire, non édité''

Liens externes 
 Le site officiel
 Palmarès complet sur JeuxSoc

Récompense de jeu